Ara — constelação
Ara (género) — género de aves psitacídeos
Ara (peixe) — Niphon spinosus, da família Serranidae, nativo das Filipinas
Altar — sinónimo de ara em muitos contextos
Ara, o Belo — lendário heroi armênio
Ação Revolucionária Armada — organização armada do Partido Comunista Português durante a ditadura salazarista
Antagonista do receptor da angiotensina II — grupo de fármacos usados para tratar a hipertensão arterial
Projeto Ara — codinome de uma iniciativa da Google para desenvolvimento de smartphones
Ara (vinho) — bebida alcoólica tradicional do Butão